

Новоберезово — село, Гайнівський повіт, Підляське воєводство

Новоберезово — село, Петуховський округ, Курганська область
 Новоберезово — присілок, Ковровський район, Владимирська область

Див. також 
 Березово
 Новоберезовка
 Староберезово